Jeden den označuje následující díla:

knihy
Jeden den (kniha) – kniha Nichollse Davida

filmy
Jeden den (film, 2011) – americký film z roku 2011

Související články
Jeden den Ivana Denisoviče (film) – britsko-norský film z roku 1971
Jeden den muže mimo zákon – americký film z roku 1959
Jeden den v New Yorku – americký film z roku 2004
Pánem na jeden den – bulharský film z roku 1983
Severní Korea, jeden den života – nizozemský dokumentární film z roku 2004
Jeden deň pre starú paniu – slovenský film z roku 1966
Jeden den Ivana Děnisoviče – novela Alexandera Solženicyna